Victoria Azarenka și Arina Sabalenka au fost campioanele en-titre, dar Azarenka a ales să nu participe. Sabalenka urma joace în parteneriat cu Veronika Kudermetova dar s-au retras înainte de meciul din prima rundă.

Storm Sanders și Kateřina Siniaková au câștigat titlul, învingând în finală perechea Alizé Cornet și Jil Teichmann cu scorul de 6–4, 6–3.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022